

Architettura 
 Castello Bevilacqua – edificio del XIV secolo, sito nel comune di Bevilacqua
 Villa Colonna di Bevilacqua – residenza nobiliare suburbana di Marino

Geografia 
 Bevilacqua – comune italiano in provincia di Verona
 Bevilacqua – frazione divisa fra Cento in provincia di Ferrara e Crevalcore nella città metropolitana di Bologna

Persone 
 Alberto Bevilacqua (1934-2013) – scrittore italiano
 Alberto Bevilacqua (1896-1979) – pittore italiano
 Alessandro Bevilacqua (1559-1614) – compositore italiano
 Andrea Bevilacqua (1953) – regista italiano
 Angelo Bevilacqua (1895-1944) – operaio e partigiano italiano
 Anna Bevilacqua (1940-1998) – artista italiana
 Anthony Joseph Bevilacqua (1923-2012) – cardinale statunitense
 Anthony Peter "Tony" Bevilacqua (1976) – musicista e chitarrista statunitense
 Antonella Bevilacqua (1971) – atleta italiano 
 Antonio Bevilacqua (1918-1972) – ciclista italiano
 Bonifazio Bevilacqua Aldobrandini (1571-1627) – cardinale italiano
 Carlo Bevilacqua (1803-1875) – politico italiano, genero di Giosuè Carducci
 Carlotta de Bevilacqua (1957) – designer, accademica e imprenditrice italiana
 Cavalier Bevilacqua (1568-1613) – pittore e incisore italiano
 Cesare Bevilacqua (1884-1966) – imprenditore italiano
 Cristina Bevilacqua (1962) – politica italiana
 Daniel Bevilacqua (1945) – cantante francese
 Domenico Bevilacqua (1912-1943) – militare e aviatore italiano
 Emanuel Bevilacqua (1968) – attore italiano
 Enrico Bevilacqua (1869-1933) – scrittore italiano
 Ercole Bevilacqua (1554-1600) – militare italiano
 Ercole Bevilacqua (XVII secolo) – ingegnere italiano
 Ezio Bevilacqua (1917-1942) – aviatore e militare italiano
 Federico Bevilacqua (1892-1948) – avvocato e dirigente sportivo italiano
 Felicita Bevilacqua (1822-1899) – mecenate e infermiera italiana
 Francesco Bevilacqua (1304-1368) – giurista e ambasciatore italiano
 Francesco Bevilacqua (1944) – politico italiano
 Giacomo Bevilacqua (1983) – fumettista italiano
 Gialma Bevilacqua (1900) – arbitro di calcio italiano
 Giovanni Ambrogio Bevilacqua, altresì noto come Liberale Bevilacqua (XV-XVI secolo) – pittore italiano
 Giovanni Carlo Bevilacqua (1775-1849) – pittore italiano
 Giulia Bevilacqua (1979) – attrice italiana 
 Giulio Bevilacqua (1881-1965) – cardinale italiano
 Giuseppe Bevilacqua (1893-1951) – commediografo italiano
 Giuseppe Bevilacqua (1926-2019) – scrittore, traduttore e germanista italiano
 Guglielmo I Bevilacqua (1272-1335) – condottiero italiano
 Guglielmo Bevilacqua (1334-1397) – condottiero italiano
 Lorenzo Bevilacqua (XV secolo) – bibliotecario e favolista italiano
 Nicolò Bevilacqua (XVI – 1573) – tipografo italiano
 Osvaldo Bevilacqua (1940) – autore e conduttore televisivo italiano
 Piero Bevilacqua (1944) – storico italiano
 Sergio Bevilacqua (1957) – scrittore e sociologo italiano

Altro 
 Bevilacqua – cognome italiano
 Bevilacqua – famiglia originaria di Ala e nota a Verona presso gli Scaligeri
 14953 Bevilacqua – asteroide della fascia principale
 Fondazione Bevilacqua La Masa – ente che promuove l'arte contemporanea a Venezia
 Pala Bevilacqua-Lazise – dipinto a olio su tela di Paolo Caliari, detto "il Veronese"
 Tessitura Luigi Bevilacqua – azienda tessile fondata a Venezia nel 1875

Pagine correlate 
 Palazzo Bevilacqua (disambigua)